Nyabiriba kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyabiriba (periodiskt vattendrag), Bururi, 
 Nyabiriba (vattendrag), Ruyigi, 

Robotskapade Burundiförgreningar